

Беверлі-Гіллс — місто, штат Каліфорнія
 Беверлі-Гіллс — місто, штат Міссурі
 Беверлі-Гіллс — місто, штат Техас
 Беверлі-Гіллс — селище, штат Мічиган
 Беверлі-Гіллс — переписна місцевість, штат Флорида

Див. також 
 Беверлі-Гіллз